Scarfiotti ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinando Scarfiotti (1941–1994), italienischer Artdirector und Szenenbildner
 Lodovico Scarfiotti (1862–1924), italienischer Jurist und Industrieller
 Ludovico Scarfiotti (1933–1968), italienischer Automobilrennfahrer
 Luigi Scarfiotti (1891–1974), italienischer Automobilrennfahrer, Ingenieur und Politiker 

Siehe auch:
 Rifugio Scarfiotti, Schutzhütte in den Cottischen Alpen